Позо Нумеро Трес има више значења:

 Позо Нумеро Трес, Барио де Гвадалупе (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Позо Нумеро Трес, Санта Рита (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Позо Нумеро Трес (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику